Jonathan Roy peut désigner :
 Jonathan Roy (1980-), hockeyeur canadien ;
 Jonathan Roy (1989-), chanteur canadien et ancien hockeyeur, fils de Patrick Roy ; 
 Jonathan Roy (1986-), poète acadien.